Alata (Corsica), gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
 Alata (Mali), gemeente in de Malinese regio Gao